Владимир Григорьевич Попов (род. 1925) — советский передовик производства в общем машиностроении. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился 19 июня 1925 года в городе Оренбург в многодетной семье рабочего-железнодорожника.

Окончил девять классов Оренбургской средней школы.

С 1941 по 1945 годы в течение всего периода Великой Отечественной войны — работал учеником слесаря и  слесарем на заводе № 47 Наркомата авиационной промышленности СССР, эвакуированного в город Чкалов из Ленинграда в период блокады Ленинграда.

После войны В. Г. Попов без отрыва от производства окончил Чкаловский вечерний станкостроительный техникум. Продолжал работать на заводе № 47, переименованный
в 1967 году в — Оренбургский машиностроительный завод, работал — мастером, старшим мастером, а затем и начальником смены ОМЗ. В. Г. Попов за заслуги в своей трудовой деятельности удостаивался званий — заслуженный мастер машиностроения и заслуженный мастер ОМЗ.

26 июля 1966 года «закрытым» Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся заслуги в выполнении плана 1959-1965 годов и создание новой техники»  Владимир Григорьевич Попов был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1980-е годы В. Г. Попов вышел на пенсию. Жил в Оренбурге.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (26.07.1966)
 Орден Ленина (26.07.1966)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
 Россовский В.П.,  Попов Владимир Григорьевич , Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.